Akkerman antica denominazione di Bilhorod-Dnistrovs'kyj
 Jan Akkerman, chitarrista olandese